Haydon (Dorset)
 Haydon (Northumberland)